Rosario Poidimani (ur. 25 sierpnia 1941 w Syrakuzach) – pretendent do tytułu księcia Portugalii, książę Bragança. Następca infantki Maria Pia de Saxe-Coburgo e Bragança.

W 1985 Maria Pia de Saxe-Coburgo e Bragança, podająca się za nieślubną córkę króla Portugalii – D. Karola I i Maria Amelią Laredó e Murça, zdecydowała wyznaczyć na swojego następcę Rosario Poidimaniego. Poidimani sam podawał się za członka sycylijskiej szlachty. Maria Pia de Saxe-Coburgo e Bragança uczyniła to mimo że miała żyjącą córkę i dwóch wnuków. 2 grudnia 1985 podpisała dokument uznający Poidimaniego za jej następcę. 19 lutego 1986 podpisała drugi dokument, w którym twierdziła, że ją i Poidimaniego łączą więzy krwi – ale nie wyjaśniła dokładnie jakie. 3 kwietnia 1987 Maria Pia de Saxe-Coburgo e Bragança abdykowała na rzecz Poidimaniego. Kilka miesięcy później razem z Poidimanim poprowadziła ceremonię potwierdzającą abdykację. Od 1987 Poidimani nazywana siebie JKW Dom Rosario von Sachsen-Coburg-Gotha Bragança, 22-gim księciem Bragança  i bardzo aktywnie promuje swoje pretensje do tronu. Ma biuro w Vicenzy, gdzie mieszka na stałe, ale regularnie odwiedza Portugalię. Twierdzi, że jest potomkiem króla D. Ludwika I oraz cesarza rzymskiego – Ludwika Ślepego.

Rodzina 
Jego pierwszą żoną była Maria Rosą Faggian (ur. 16 czerwca 1965 w Sycylia), z którą miał córkę Soraię, pretendentkę do tytułu infantki Portugalii i księżniczkę Beira.

Drugą żoną była Isabella Baradel Poidimani (ur. 9 listopada 1957 w Arzene, zm. 7 lipca 1995 tamże), pretendentka do tytułu księżniczki z dynastii Bragança, miał z nią syna Simão Poidimaniego (ur. 25 stycznia 1982 w Vicenzy) – pretendenta do tytułu infantki Portugalii, księcia Évora.

Trzecią żoną Poidimaniego została Cristina Poidimani z domu Stranakova – pretendentka do tytułu infantki Portugalii, księżniczka Arraiolos. W 2003 roku, 7 września urodziła im się córka Krystal Isabel Poidimani.

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna Domu Królewskiego Portugalii 
  
 

Dynastia Bragança
Pretendenci do tronu Portugalii
Urodzeni w 1941
Ludzie urodzeni w Syrakuzach